Galatea (mitologia)
 Galatea (księżyc)
 Galatea (romans pasterski)
 Galatea – rodzaj małży z rodziny urąbkowatych
 Galatea – imię androida z filmu Człowiek przyszłości
 planetoida (74) Galatea

Zobacz też 
 „Galatée” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej